Ма́рганецька ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Марганецька вулиця — вулиця в місті Київ.
 Марганецька вулиця — вулиця в місті Нікополь Дніпропетровської області.

Вулиці